

Cinema 
Journey's End – film del 1918 diretto da Travers Vale
Journey's End – film del 1930 diretto da James Whale
1918 - I giorni del coraggio (Journey's End) – film del 2017 diretto da Saul Dibb

Musica 
 Journey's End – album del 1982 di Miroslav Vitouš
 A Journey's End – album del 1998 dei Primordial